Droseró kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Droseró (ort i Grekland, Thessalien), Trikala, 
 Droseró (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Péllis, 

Robotskapade Greklandförgreningar